John Persson (né le  à Östersund en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Statistiques 

|-
| 2009-2010 ||Rebels de Red Deer ||LHOu ||62 ||7 ||4 ||11 ||12 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2010-2011 ||Rebels de Red Deer ||LHOu ||68 ||33 ||28 ||61 ||34 ||9 ||2 ||3 ||5 ||4
|-
| 2011-2012 ||Rebels de Red Deer ||LHOu ||70 ||23 ||35 ||58 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||12 ||4 ||4 ||8 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2012-2013 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||65 ||17 ||12 ||29 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||46 ||12 ||4 ||16 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Islanders de New York ||LNH ||10 ||1 ||0 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||54 ||11 ||10 ||21 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Färjestad BK ||SHL ||52 ||12 ||4 ||16 ||22 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2016-2017 ||Färjestad BK ||SHL ||52 ||6 ||7 ||13 ||28 ||7 ||2 ||2 ||4 ||2
|-
| 2017-2018 ||Mora IK ||SHL ||50||10||7||17||16||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Mora IK ||SHL ||27 || 9 || 2 || 11 || 12 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2019-2020 ||SaiPa ||Liiga ||39||10||5||15||33||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 ||Brynäs IF ||SHL ||15||5||1||6||2||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Brynäs IF ||SHL ||12||3||1||4||8||- ||- ||- ||- ||-

|10 ||1 ||0 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en mai 1992
Naissance à Östersund
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Islanders de New York
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Mora IK
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du Brynäs IF